Kruch ist ein deutscher Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Kruh (Okres Semily), Gemeinde im Okres Semily
 Kruh (Holubice), Ansiedlung von Holubice im Okres Vyškov